Гека́та:
 Геката () — древнегреческое божество лунного света.
 (100) Геката () — крупный астероид, относящийся к главному астероидному поясу.
 Перламутровка геката () — вид дневных бабочек из семейства нимфалид.